Élophe peut désigner :
 Saint Élophe, saint lorrain qui aurait été martyrisé au  ;
 Saint-Élophe, ancienne commune du département des Vosges, supprimée en 1964 ;
 Soulosse-sous-Saint-Élophe, commune du département des Vosges portant le nom de ce saint ;
 Saint-Éliph, commune du département d'Eure-et-Loir (autre forme du même nom).